А́длер — административный центр Адлерского района города Сочи. Не является микрорайоном, поскольку исторически это административный округ согласно документации, доступной в Администрации города. 

Расположен в устье реки Мзымты по обеим её берегам и простирается на 17 км по Черноморскому побережью от левого берега реки Кудепсты до правого берега реки Псоу на границе с Абхазией. Основан в 1869 году.

Популярный летний российский курорт, а также место проведения форумов и крупных международных мероприятий. Основные достопримечательности Адлера: Олимпийский парк зимних игр 2014 года, тематический парк развлечений Сочи Парк, дендрологический парк «Южные культуры».

История 

В Средние века на месте современного поселения существовала генуэзская фактория Layso (Лияш). Впоследствии поселение было известно как абхазское селение Лаеш.

В конце XV века Северное Причерноморье, включая Генуэзские колонии, было захвачено Османской Империей, установившей свое господство в этом регионе почти на четыре века.

Русское укрепление Святого Духа было основано 18 июня 1837 года на обширной равнине у устья реки Мзымта. Укрепление в составе Черноморской береговой линии просуществовало до 1854 года.

До присоединения к Российской империи эти земли находились в управлении абхазского садзского княжеского рода Ардба. Князья в устье реки имели пристань, посредством которой вели торговлю с Турцией. По-турецки эта местность называлась Artlar («Артлы»). 

После окончательного закрепления Российской империи в Северном Причерноморье в 1860-х годах за поселением закрепилось наименование Адлер. По одной версии, это германизированная форма ( — орёл) прежнего турецкого названия местности. По другой, народно-этимологической, версии название поселению дано в честь брига «Адлер».

В 1910 году в Адлере был разбит парк Драчевского (ныне парк «Южные культуры»). В 1927 году образован дачный посёлок Адлер, который семь лет спустя был преобразован в рабочий посёлок.

20 июня 1934 года Президиум ВЦИК постановил: «В связи с выделением гор. Сочи в самостоятельную административно-хозяйственную единицу центр Сочинского района перенести в селение Адлер с сохранением прежнего названия района».

В 1961 году были ликвидированы прибрежные населённые пункты Лазаревского и Адлерского сельских районов Краснодарского края и вместе с Лазаревским включён в состав городской черты города Сочи.

География

Климат 

Адлер расположен в зоне влажных субтропиков (Cfa согласно классификации климата Кёппена). На климат Адлера оказывают значительное влияние море (летом от него прохладнее, зимой оно согревает) и горы (ограждают от холодных северных ветров). Климат очень влажный, особенно вдоль побережья, и, подобный сочинскому, наблюдается в соседней Абхазии, а также на юго-востоке США (штаты Миссисипи, Луизиана, Алабама, Джорджия). Максимум осадков приходится на зимний период времени года, преимущественно в виде дождя, реже — снега. Зима тёплая, лето жаркое и влажное. Благодаря близости моря, высокие летние температуры несколько корректируются в сторону понижения и благоприятны для природы и человека. Подобный тип климата подходит для произрастания разного рода субтропических и умеренных культур. Поскольку Адлер расположен на северной границе субтропиков, зимой здесь изредка возможны заморозки и снегопады, но на побережье они бывают крайне редко и держатся в течение одного-пяти дней, в некоторые годы отсутствуют вовсе.
В Адлере продолжительное лето (середина апреля — октябрь), умеренная осень (ноябрь — январь), короткая зима (февраль — середина марта) и короткая весна (середина марта — середина апреля). В Адлере выше суточные перепады температур, чем в Сочи-Центре, когда в периоды прорыва холодных воздушных масс через Кавказ температура в Адлере остаётся на 2-3 °C выше.

Экология 
16 января 2012 года стало известно о полном закрытии адлерского полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО), который за 50 лет существования морально устарел,портил облик курорта и ухудшал экологическую обстановку.

В преддверии Олимпийских игр Сочи 2014 на территории Имеретинской низменности было высажено 6,7 тысяч деревьев и кустарников, а также был открыт орнитологический парк, который имеет несколько кластеров на территории всей низменности.

Летом 2012 года в эксплуатацию был введён комплекс Адлерских очистных сооружений.

Туризм и достопримечательности 

Адлерский внутригородской район города Сочи протяженностью 17 км по Черноморскому побережью имеет множество различных достопримечательностей. Санатории Адлера предлагают лечение адлерскими иловыми грязями, обогащённой сероводородом мацестинской воды. На территории курорта имеется большое количество средств размещения, начиная от хостелов, заканчивая крупными сетевыми гостиницами.

Курортный городок 
Здесь располагается самое большое количество санаториев и пансионатов — Изумруд, Известия, здравницы Адлер-курорта, СССР, Зелёная горка, Орбита, Весна, Южный и Знание. В этой части курорта самое большое количество частных отелей, баров и кафе, а также продовольственных и сувенирных магазинов, в пешей доступности находится пляж.

Главными достопримечательностями Курортного городка являются:  Самый большой океанариум на Юге России "Sochi Discovery World Aquarium", знаменитый Адлерский дельфинарий, аквапарк "Амфибиус", а также Адлерский бювет с лечебной минеральной водой.

Центр Адлера 
В этой части района много частных отелей, гостиниц и крупных оздоровительных центров, таких как санаторий Южное Взморье, военный санаторий Адлер, так же здесь сосредоточены крупные торговые и развлекательные комплексы. Основными достопримечательностями являются парк «Южные культуры» и городская набережная.

Имеретинская низменность 
Здесь расположены сетевые отели и частные гостиницы, такие как Имеретинский, Radisson Blu Resort & Congress Centre, Tulip Inn Omega Sochi, Русские Сезоны, Богатырь, Сочи-Парк отель, Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Арфа Парк отель, база отдыха Адлер, Bridge Resort и Sport Inn, а также город-отель Бархатные сезоны. Основными достопримечательностями этой местности являются Сочи-Парк и Олимпийский парк, орнитологический парк, Олимпийская набережная и непосредственная близость к парку «Южные культуры».

Достопримечательности 
Туризм занимает важное место в жизни Адлера. Самое большое число туристов приезжает сюда летом. Адлер имеет очень удобное географическое положение, именно поэтому многие гости города Сочи останавливаются здесь; от центра Адлера до российско-абхазской границы около  до центра Сочи —  а до горнолыжных курортов Красной Поляны — чуть больше 

Олимпийский парк стал самой значимой достопримечательностью всего города Сочи. В феврале 2014 года здесь проводилась часть олимпийских соревнований, другая часть на горнолыжных курортах Красной поляны. На территории парка проводятся крупные городские и международные мероприятия. Здесь можно покататься на коньках в ледовых дворцах олимпиады, посетить ледовое шоу Ильи Авербуха, поучаствовать в спортивных и развлекательных флешмобах, посетить автомобильный музей или быть зрителем Формулы-1 на Сочи Автодроме. В 2018 году олимпийский стадион Фишт принял чемпионат мира по футболу 2018.

Сочи Парк — крупнейший в России тематический парк, идея которого основана на богатом культурном и историческом наследии России. Парк делится на 6 тематических зон.

«Олимпийская набережная» была построена специально к олимпийским играм. Окаймляет почти всю Имеретинскую бухту, и на всем её протяжении много кафе и ресторанов. Здесь можно кататься на велосипедах и роликах по специально оборудованной велодорожке. У набережной находится множество сувенирных магазинов и пунктов проката велосипедов. Пляж в Имеретинской низменности Адлера считается очень широким с чистым морем, как и большинство пляжей Сочинского побережья.

Также в Адлере расположены Ахштырское ущелье, Форелевое хозяйство «Адлер», Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи, Адлерский обезьяний питомник, Страусиная ферма «Три Софии», Природный орнитологический парк. Парк «Южные культуры» является самым большим и красивым в Адлере, в нём собраны растения почти со всего мира. Музей истории Адлерского района имеет большое количество экспонатов. Напротив музея находится сквер имени писателя Бестужева-Марлинского, чья жизнь связана с историей Адлера. В «Мандарин Холл» во время летнего курортного сезона показывают театрализованное шоу.

Транспортная доступность 

В Адлере находится международный аэропорт Сочи с железнодорожным терминалом «Аэропорт», морской порт «Сочи Имеретинский».

Самый востребованный транспорт для передвижения по курорту — такси, ввиду того что общественный транспорт ходит не везде и зачастую переполнен, автомобильные пробки - весьма частое явление. Для поездок в Центр Сочи или Красную поляну можно использовать железнодорожное сообщение электропоездом «Ласточка», на ней же можно доехать до Аэропорта, Олимпийского парка и Туапсе.

Международный аэропорт Сочи ежедневно принимает и отправляет десятки рейсов в разные города страны и зарубежья, самые популярные внутренние маршруты: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Железнодорожный вокзал «Адлер» является крупнейшим вокзалом страны. Он был построен по специальному проекту для Олимпийских игр Сочи, стандартная пропускная способность около 6,5 тыс. (до 25 тыс.) пассажиров в час, принимает и отправляет поезда во многие города России, конечный пункт следования для большинства скорых и пассажирских поездов южного (сочинского) направления, за исключением следующих дальше в Абхазию.

Имеется станция «Имеретинский курорт» (вокзал «Олимпийский парк»).

Остановочные пункты:
 «Известия» — станция в Курортном городке.
 «Олимпийская деревня» — станция недалеко от посёлка Мирный и парка Южные культуры, напротив неё главный медиа центр и курортный район Имеретинский.
 «Весёлое» — станция используется для пограничного досмотра поездов, следующих в Сухум.

Религия 
В Адлере находятся православные церкви Святой Троицы и Святого Духа. Действует армянский собор Святого Саркиса. В 2014 году был освящён православный храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

Литература 
 Зверев К. В. Адлер. — Краснодар, 1973
 Ерланов А. Курорт Адлер. — Краснодар, 1981

Топографические карты 
 
 Карта городской черты с названиями улиц и номерами домов.
 Десяток разнообразных подробных карт Адлера с домами, улицами и гостиницами

Примечания

Ссылки 

 Санатории Адлера 
 Информация об Адлере
 Пляжи Адлера

Курорты Краснодарского края
Курорты СССР
 
Порты Чёрного моря
Бывшие посёлки городского типа Краснодарского края